Aldrich Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aldrich Mountain (Missouri)
 Aldrich Mountain (Oregon)